Эра́ст — мужское имя, из греческого «эрастос» — прелестный, милый.

Известные носители 
 Эраст Томас — немецкий философ, Деятель Реформации.
 Эраст Гарин — советский актёр.
 Ераст — апостол от 70.

Литературные персонажи:
 Эраст — герой повести Н. М. Карамзина «Бедная Лиза».
 Эраст Фандорин — герой серии исторических детективов Бориса Акунина.

Русские мужские имена